Сан Мигел Алоапам има више значења:

 Општина Сан Мигел Алоапам (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мигел Алоапам (Сан Мигел Алоапам, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику